Білобрюхов Валерій В'ячеславович — командир авіаційної ескадрильї Спеціального авіаційного загону ДСНС, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Білобрюхов Роман Валерійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки